Typhlops punctatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops punctatus (Leach, 1819) est un synonyme de Afrotyphlops punctatus (Leach, 1819)
 Typhlops punctatus Scortecci, 1928 nec Leach, 1819 est un synonyme de Afrotyphlops lineolatus (Jan, 1864)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Afrotyphlopinae